

Geografia
 Incisa Scapaccino  – comune italiano in provincia di Asti.

Persone
 Giovanni Battista Scapaccino  – (Incisa Belbo, oggi Incisa Scapaccino, 15 febbraio 1802 – 3 febbraio 1834) è stato un carabiniere italiano, prima medaglia d'oro nell'esercito italiano.